Montmorin (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Montmorin (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Armand Marc de Montmorin Saint-Hérem (1745-1792) – polityk francuski.